Вава:

 Вава — виразка, ранка.

Персоналії 
 Вава — бразильський футболіст, один з найкращих бомбардирів Чемпіонату світу 1962 року.

Див. також 
 Вава (річка)

Примітки